Colloredo ima više značenja:
 Colloredo, Udine
 Colloredo, Vicenza